

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Rojewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Rojewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo 
 Rojewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz 
 Rojewo – część wsi Florianów w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Rojewo – część wsi Tylice w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie
 Rojewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski

Linki zewnętrzne